Qingping bezeichnet:

 Qingping (Gaotang) (清平镇), Großgemeinde im Kreis Gaotang in der chinesischen Provinz Shandong
 Qingping (Hechuan) (清平镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hechuan der chinesischen Stadt Chongqing
 Qingping (Lianjiang) (青平镇), Großgemeinde der Stadt Lianjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qingping (Shizhong) (青平镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingping (Wusheng) (清平镇), Großgemeinde im Kreis Wusheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingping (Xianfeng) (清坪镇), Großgemeinde im Kreis Xianfeng in der chinesischen Provinz Hubei
 Qingping (Yongshun) (青坪镇), Großgemeinde im Kreis Yongshun in der chinesischen Provinz Hunan
 Qingping (Longchuan) (清平乡), Gemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qingping (Mianzhu) (清平乡), Gemeinde der Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingping (Pingshan) (清平彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Pingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingping (Shunhe) (清平街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shunhe in der chinesischen Provinz Henan